Mary Detournay-Stevens, pongiste belge.
 Stéphane Detournay (1962-), organiste, pédagogue et musicologue belge.